Prévert peut faire référence à :

Patronyme

 Jacques Prévert (1900-1977), un poète et scénariste français ;
 Pierre Prévert (1906-1988), un cinéaste français, frère du précédent ;
 Catherine Prévert (1944-2017), une scripte française, fille du précédent ;
 Renée Prévert (1912-1988), une femme politique française.

Astronomie 
 (18624) Prévert, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Divers 

 Jacques Prévert, un moyen métrage documentaire de Jean Desvilles ;

Patronyme français